Grills est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1888/90-1960), meurtrière en série australienne
 (né en 1959), homme politique australien de l'Australie-Occidentale
Lee Grills (1904-1982), homme politique canadien en Ontario
 (1928-2007), acteur et comédien australien

Voir aussi

Grillz, prothèse dentaire décorative

Homonymie de patronyme